Het Romeinse getal 1001 of jaartal 1001
 MI (luchtschip), een luchtschip van Grosz-Basenach
 Mitralisinsufficiëntie, lekkage van een hartklep
 Militia Immaculatæ, Rooms-Katholiek genootschap voor het apostolaat

Mi of mi kan verwijzen naar:
 afkorting van Engelse mijl
 Mi, derde muzieknoot op een toonladder
 Michigan, staat in de Verenigde Staten